Генерал:

 Генерал — чин, воинское звание.
 Генерал — высшее воинское звание в Румынии с 2001 г.
 Генерал — высшее воинское звание высшего офицерского состава (четырёхзвёздный генерал) в вооружённых силах США.
 Генерал — самое высокое военное звание в сухопутных войсках Шри-Ланки.
 Генерал — фигура шахмат Тамерлана.
 Генерал — компьютерная игра от компании NewGame Software (ныне Katauri Interactive)
 Генерал — паровоз, получивший известность в связи с участием в Великой паровозной гонке
 Генерал — прозвище паровоза П36 (за характерный окрас, напоминающий лампасы).